Upside Down (in inglese, "capovolto") può riferirsi a:

Cinema 
Upside Down – film del 1919 diretto da Lawrence C. Windom
 Upside Down – film del 2012 diretto da Juan Diego Solanas
 Upside Down – film del 2021 diretto da Luca Tornatore

Cucina 
 Upside down – cocktail a base di tequila
 Torta rovesciata (upside-down cake) – dolce statunitense

Musica 
 Upside Down – album di Fela Kuti del 1976
 Upside Down – singolo d'esordio dei The Jesus and Mary Chain del 1994
 Upside Down – singolo di Diana Ross del 1980, dall'album Diana
 Upside Down – singolo degli A*Teens del 2000, dall'album Teen Spirit
 Upside Down – singolo di Jack Johnson del 2006, dall'album Sing-A-Longs and Lullabies for the Film Curious George
 Upside Down – singolo degli End of You del 2006, dall'album Unreal
 Upside Down – album di Thomas Leeb del 2006
 Upside Down – singolo di Paloma Faith del 2009
 Upside Down – album dei Set It Off del 2016
 Upside Down – singolo dei Set It Off del 2016
 Upside Down – singolo di Mezzosangue e Rancore del 2018, dall'album Tree - Roots & Crown